Всемирная федерация спортивных студбуков (, WBFSH) — организация, основной целью которой является статистика участия племенных лошадей в классических видах конного спорта, их ранжирование, на основании которого выводятся рейтинги лучших спортивных студбуков мира. Федерация является одним из основных источников информации для селекционеров в спортивном коневодстве.

Основана в 1988 году группой английских специалистов во главе с принцессой Анной.

Ссылки 
 Сайт федерации

Спортивные студбуки
Конный спорт